Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Квета Пешке і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Алісія Молік і Мара Сантанджело з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2007
East West Bank Classic